Спевак () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Спевак, Андрей Александрович (род. 1976) — украинский футболист, полузащитник.
 Спевак, Сэмюэл (1899—1971) — американский писатель, журналист, драматург.